Villarejo de Salvanés är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Villarejo de Salvanés ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Villarejo de Salvanés är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Villarejo de Salvanés. Runt Villarejo de Salvanés är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Colmenar de Oreja,  km sydväst om Villarejo de Salvanés. Trakten runt Villarejo de Salvanés består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 
Orter i Madrid